Il singolare del Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Chang ha battuto in finale Bohdan Ulihrach 4–6, 6–3, 6–4, 6–3

Teste di serie
Le prime 8 teste di hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1997
ATP Tour 1997